Louis de La Vergne-Montenard de Tressan (évêque du Mans) (1638 - 1712)
 Louis de La Vergne-Montenard de Tressan (archevêque de Rouen) (1670 - 1733)